

Muziek 
Albums
 Flying high (Blackfoot) (1976), album van Blackfoot
 Flyin' high (The Cats) (1985), een album van The Cats
 Flying high (Ali Campbell) (2009), album van Ali Campbell
Singles
 Flyin' high (In the friendly sky) (1971), nummer van Marvin Gaye
 Flyin' high (Dan Greer) (1978), een single van Dan Greer
 Flying high (Freeez) (1981), een lied van Freeez
 Flying high (Captain Hollywood Project) (1994), een lied van Captain Hollywood Project
 Flying high (Chipmunk) (2010), een lied van Chipmunk

Fictie 
 Flying High (1931), Broadwaymusicalfilm geproduceerd door George White
 Flying High! of Airplane!, rampenfilmsatire uit 1980
 Flying High (televisieserie), televisieserie die tussen 1978-1979 werd uitgezonden in de Verenigde Staten.

overig 
 Flying High Bird Sanctuary, Queensland, Australië
 Flyin' High (Amiga), spel op de homecomputer Amiga